

Cinéma 
 American Sons, film américain de , sorti en 1994 ;
 American Son, film américain de , sorti en 2008 ;
 American Son, film américain de , sorti en 2019.

Musique 

 , un album studio de Levon Helm ;
 American Son, un album de Tim Rose ;
 American Son, un album de .